Oak Ridge u Oakridge puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:
Oak Ridge (Carolina del Norte)
Oak Ridge (Florida)
Oak Ridge (Luisiana)
Oak Ridge (Misuri)
Oakridge (Oregón)
Oak Ridge (Tennessee), ciudad ubicada en los condados de Anderson y Roane.
Oak Ridge (condado de Cooke, Texas)
Oak Ridge (condado de Kaufman, Texas)
Oak Ridge North (Texas)
Oak Ridge National Laboratory, en Oak Ridge (Tennessee).
Westfield Oakridge (antes Oakridge Mall), centro comercial en San José, California.